Bulachiwka (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Bulachiwka (Pawlohrad), Dorf im Rajon Pawlohrad in der Oblast Dnipropetrowsk
 Bulachiwka (Korosten), Dorf im Rajon Korosten in der Oblast Schytomyr